Герма́новичи () — агрогородок (до 2006 — деревня) в Шарковщинском районе Витебской области Белоруссии. Административный центр Германовичского сельсовета.

География 
Расположен на реке Дисна, в 18 км на северо-восток от Шарковщины.

История 

Первые письменные упоминания о Германовичах (Ермановичи) как селе Полоцкого воеводства относится к 1563 году. Согласно административно-территориальной реформе 1565—1566 годов поселение вошло в состав Браславского повета Виленского воеводства.

В 1739 году Иосиф Сапега продал Германовичи Яну фон Экель Гилзену. С этого времени Германовичи — центр поместья, которое включало деревни Атоки, Белый Двор, Мариамполь, Перемены, Пузаны, Речки, Юзефов. В 1782 году селение перешло во владение рода Ширинов.

В 1793 году Германовичи вошли в состав Российской империи, в Дисненском уезде. В 1861 году Германовичи — центр волости. В конце XIX века в Германовичах работали винокуренный завод, мельница, магазин, трактир.

В 1921 году Германовичи были включены в состав Польши, где являлись центром гмины Дисненского повяту Виленского воеводства.

В 1939 году Германовичи вошли в состав Белорусской ССР, где 12 октября 1940 года стали центром сельсовета Шарковщинского района. В 1970 году здесь было 209 дворов, в 1992 году — 290.

Культура 

 Учреждение культуры «Художественно-этнографический музей имени Я. Н. Дроздовича»
 Филиал районного Центра ремёсел
 Школьный историко-краеведческий музей

Достопримечательности 

 Католическая церковь Преображения Господня (1787)
 Дворцово-парковый комплекс Ширинов (XVIII век)
 Свято-Успенская церковь. Памятник деревянного народного зодчества (начало XX века)
 Памятник землякам (1964)

Утраченное наследие 
 Часовня Святых апостолов Петра и Павла (1826)

Население 
 1900 г. — около 300 жителей
 2006 г. — 645 жителей

Инфраструктура 
Действуют школа искусств, дошкольное учреждение, больница, библиотека, Дом культуры, почта.

Примечания

Литература 
 Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Витебская область / ред. С. В. Марцелев [и др.]. — Минск: БелСЭ им. Петруся Бровки, 1985. — С. 457—458.

Ссылки 
 Германовичи на сайте globus.tut.by

См. также 
 Гетто в Германовичах

Агрогородки Шарковщинского района